Manitoba Scotties Tournament of Hearts 2014 – prowincjonalne mistrzostwa Manitoby kobiet w curlingu, turniej kwalifikacyjny do Scotties Tournament of Hearts 2014. Finał prowincji odbył się w dniach 8-12 stycznia 2013 w Virden, w Tundra Oil and Gas Place.

W turnieju udział wzięło 16 drużyn. Wszystkie zespoły zostały podzielone na dwie grupy: czarną i czerwoną, z których do dalszej rywalizacji zakwalifikowały się po dwie najlepsze.

Tytułów mistrzowskich powinien bronić zespół Jennifer Jones, stanowi on jednak reprezentację Kanady na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014 i nie brał udziału w tej edycji mistrzostw kraju.

Zawody wygrała drużyna Chelsea Carey, do fazy finałowej awansowała po wygranym meczu barażowym, następnie pokonała Janet Harvey i Barb Spencer oraz w meczu finałowym wynikiem 6:2 Kerri Einarson.



Round Robin

Sesja 1. 
8 stycznia 2014; 8:30

Sesja 2. 
8 stycznia 2014; 12:15

Sesja 3. 
8 stycznia 2014; 16:00

Sesja 4. 
8 stycznia 2014; 20:15

Sesja 5. 
9 stycznia 2014; 8:30

Sesja 6. 
9 stycznia 2014; 12:15

Sesja 7. 
9 stycznia 2014; 16:00

Sesja 8. 
9 stycznia 2014; 19:45

Sesja 9. 
10 stycznia 2014; 8:30

Sesja 10. 
10 stycznia 2014; 12:15

Sesja 11. 
10 stycznia 2014; 16:00

Sesja 12. 
10 stycznia 2014; 19:45

Sesja 13. 
11 stycznia 2014; 8:30

Sesja 14. 
11 stycznia 2014; 12:15

Tie-breaker 
11 stycznia 2014; 16:00

Play-off

B1-R1 
11 stycznia 2014; 18:00

B2-R2 
11 stycznia 2014; 20:30

Półfinał 
12 stycznia 2014; 11:30

Finał 
12 stycznia 2014; 16:00

Zobacz też 
 Sezon 2013/2014 w curlingu

Linki zewnętrzne 
  

2014 w curlingu
2014